Грыфув-Слёнский:

 Грыфув-Слёнский — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Львувецкий повят.
 Грыфув-Слёнский — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Львувецкий повят, Нижнесилезское воеводство.